Jettingen – miejscowość we Francji, w Alzacji
 Jettingen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Jettingen-Scheppach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg